Bieg masowy kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2020 odbył się 23 lutego w Rasen-Antholz. Była to jedenasta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 30 zawodniczek, wszystkie ukończyły zawody. Mistrzynią świata została Norweżka Marte Olsbu Røiseland, srebro zdobyła Włoszka Dorothea Wierer, a trzecie miejsce zajęła Hanna Öberg ze Szwecji.

Najwyżej sklasyfikowaną (i jedyną) z Polek była Monika Hojnisz, która zajęła czwarte miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2020